Il termine Chiusano si può riferire a:
Chiusano di San Domenico – comune italiano in provincia di Avellino.
Chiusano d'Asti – comune italiano in provincia di Asti.
Felice Chiusano – uno dei componenti del Quartetto Cetra.
Vittorio Chiusano – presidente della Juventus dal 1990 al 2003.
Italo Alighiero Chiusano – scrittore italiano.